Bontleng (Extension 8)
 Bontleng (Extension 161)